Katun je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Poreča, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. i 2011. godine, naselje je imalo 64 stanovnika te 22 obiteljska kućanstva.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji